Oberkatzbach ist der Ortsname von

 Oberkatzbach (Guteneck), Ortsteil der Gemeinde Guteneck, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Oberkatzbach (Ramerberg), Ortsteil der Gemeinde Ramerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern